LV может обозначать:

 LV — римская запись числа 55.
 LV — государственный код Латвии по ISO 3166-1.
 LV — сольный альбом Майка Науменко (1982).
 LV (от ) — световое число, понятие в фотографии.